Нападение помидоров-убийц ():

 Нападение помидоров-убийц — комедийный фильм 1978 года.
  — детский мультсериал 1990-92 гг.
  — компьютерная игра 1986 года.
 Нападение помидоров-убийц — компьютерная игра 1991 года.

См. также 
 Возвращение помидоров-убийц — комедийный фильм 1988 года.
  — комедийный фильм 1990 года.
 Помидоры-убийцы съедают Францию — комедийный фильм 1991 года.
  — детская повесть (1997) Питера Лерангиса.